Baranya o Baranja es una zona geográfica en los Balcanes. Con el mismo topónimo se pueden encontrar:

Baranya: Una región geográfica dividida entre los estados de Hungría y Croacia.
Condado de Baranya: Un condado de Hungría localizado en la región anterior.
Condado de Osijek-Baranya: Un condado de Croacia localizado en la región anterior.

Antiguas entidades 
Condado de Baranya (histórico): Un antiguo condado del Reino de Hungría.
República serbo-húngara de Baranya-Baja: Una entidad autoproclamada existente en 1921.
Eslavonia Oriental, Baranya y Sirmia Occidental: Una entidad autoproclamada existente entre 1991 y 1998.
Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranya y Sirmia Occidental: Una misión de pacificación de la ONU en la entidad anterior.